Buritiensi – abitanti di Buriti de Goiás
Buritiensi – abitanti di Buriti dos Lopes
Buritiensi – abitanti di Buriti dos Montes
Buritiensi – abitanti di Buriti
Buritiensi – abitanti di Dois Irmãos do Buriti